Лотан может означать:
 Лотан — кибуц в Израиле.
 Лотан — библейский персонаж, потомок Исава.
 Лотан (Латану) — угаритское божество.